Baureihe 253 steht für:
 Vossloh G 2000 BB, Lokomotive der Vossloh Locomotives 
 Mercedes-Benz Baureihe 253, Automodell